Psammotropha är ett släkte av kransörtsväxter. Psammotropha ingår i familjen kransörtsväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Kransörtsväxter
Psammotropha